Удивительные истории:

 «Удивительные истории» () — первый в мире массовый журнал, посвященный научной фантастике. Издается с 1926 года в США.
 «Удивительные истории» (Amazing Stories) — американский телевизионный сериал, состоящий из фантастических теленовелл. Выходил в 1985—1987 годах.